Sergej Nikolajevič Agejkin (), ruski hokejist, * 13. junij 1963, Saratov, Rusija, † 31. maj 2001, Moskva, Rusija.

Agejkin je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klube Kristall Saratov, Spartak Moskva in Vitjaz Podolsk, skupno je na 258-ih prvenstvenih tekmah dosegel 77 golov. V drugem delu kariere je igral za več klubov v nižjih nemških ligah. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil zlato medaljo. Za reprezentanco je nastopil na sedemnajstih tekmah, na katerih je dosegel devet golov. Umrl je leta 2001 v starosti osemintridesetih let.

Pregled kariere 

|-
| Kristall Saratov
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 6
| 4
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kristall Saratov
| Sovjetska liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kristall Saratov
| Sovjetska 2. liga
| 84/85
|
| 52
| 30
| 10
| 40
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 33
| 20
| 11
| 31
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 35
| 9
| 12
| 21
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 43
| 9
| 5
| 14
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 37
| 11
| 8
| 19
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 39
| 11
| 10
| 21
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 21
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Podhale Nowy Targ
| Poljska liga
| 91/92
|
|
| 22
| 18
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 1. EV Weiden
| Nemška 3. liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 1. EV Weiden
| Nemška 3. liga
| 93/94
|
| 39
| 46
| 45
| 91
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 1. EV Weiden
| Nemška 2. liga
| 94/95
|
| 35
| 33
| 25
| 58
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 1. EV Weiden
| Nemška 2. liga
| 95/96
|
| 12
| 7
| 9
| 16
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Sonthofen
| Nemška 3. liga
| 95/96
|
| 19
| 38
| 23
| 61
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Sonthofen
| Nemška 2. liga
| 96/97
|
| 41
| 32
| 28
| 60
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Ravensburg
| Nemška 3. liga
| 97/98
|
| 31
| 40
| 29
| 69
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Laces Val Venosta
| Italijanska liga
| 97/98
|
| 9
| 13
| 2
| 15
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Ravensburg
| Nemška 3. liga
| 98/99
|
| 40
| 34
| 33
| 67
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vitjaz Podolsk
| Ruska 2. liga
| 99/00
|
| 32
| 7
| 6
| 13
|
| 6
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Vitjaz Podolsk
| Ruska liga
| 00/01
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 529
| bgcolor="#7FFF00" | 370
| bgcolor="#7FFF00" | 279
| bgcolor="#7FFF00" | 649
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 377
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kristall Saratov
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti Podhale Nowy Targ
Hokejisti 1. EV Weiden
Hokejisti ERC Sonthofen
Hokejisti EV Ravensburg
Hokejisti SC Laces Val Venosta
Hokejisti Vitjaz Podolsk
Umrli za levkemijo